Die AIG Japan Open Tennis Championships 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. Oktober 2004 in Tokio stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Lyon der Grand Prix de Tennis de Lyon gespielt, der zur Kategorie der International Series gehörte und nicht wie die AIG Japan Open Tennis Championships zur Kategorie der ATP International Series Gold.

Titelverteidiger im Einzel war der Deutsche Rainer Schüttler, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Der Tscheche Jiří Novák (Setzliste Nr. 5) schlug erst die Nummer 1 der Setzliste Lleyton Hewitt und besiegte dann im Finale Taylor Dent in drei Sätzen. Er gewann seinen sechsten Karrieretitel und den ersten Titel der Saison. Es war der größte Titel, den er gewann.
Die Titelverteidiger im Doppel, Justin Gimelstob und Nicolas Kiefer, nahmen dieses Jahr nicht erneut zusammen teil. Nur Gimelstob spielte und schied in der zweiten Runde aus. Es gewann die an zwei gesetzte Paarung aus Jared Palmer und Pavel Vízner in zwei Sätzen gegen die Nummer 4 Novák und Petr Pála, die im ersten Satz aufgeben mussten. Sie gewannen damit ihren dritten gemeinsamen Titel. Für Palmer war es der 28. und letzte, für Vízner der 8. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 am höchsten notierten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde jeweils ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 665.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 690.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 217 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 184 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 227 kB)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Kōtō